František Lejsek (ur. 5 kwietnia 2002 w Jabloncu nad Nysą) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu TJ Dukla Liberec. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2021 i 2022).

Przebieg kariery 
W marcu 2016 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 83. i 79. miejsce w Harrachovie. W lutym 2021 wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 41. miejsce indywidualnie oraz 10. lokatę drużynowo. 

W lipcu 2021 zdobył pierwsze w karierze punkty FIS Cupu, za zajęcie 19. i 15. lokaty w Otepää. W sierpniu 2021 zadebiutował w letniej edycji Pucharu Kontynentalnego, kończąc zawody we Frenštácie na 52. i 48. pozycji. 11 września 2021 zajął 6. miejsce w konkursie Alpen Cupu w Libercu. W grudniu 2021 zadebiutował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 20. i 24. miejsce w słabo obsadzonych zawodach w Zhangjiakou. W marcu 2022 po raz drugi wystartował na mistrzostwach świata juniorów – indywidualne był 16., a w rywalizacji drużynowej zajął z reprezentacją Czech 7. lokatę zarówno w konkursie męźczyzn, jak i w mikście. W tym samym mięsiacu trzykrotnie startował w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata w Oberstdorfie i Planicy, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. 14 stycznia 2023 w Zakopanem zadebiutował w konkursie drużynowym Pucharu Świata, w którym zajął razem z reprezentacją Czech 8. miejsce.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Lejska na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 19 lutego 2023

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 12 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002
Ludzie urodzeni w Jabloncu nad Nysą